

Patronyme 

 Daniela Veronesi (1972-) une cycliste de Saint-Marin
 Giovanni Veronesi (1962-), réalisateur italien, acteur de cinéma et scénariste
 Giulia Veronesi (1906–1973), historienne italienne
  (1969-), auteur-compositeur-interprète italien
 Luigi Veronesi (1908–1998), réalisateur italien, photographe et peintre
  (1920–1990), homme politique italien, député européen
 Sandro Veronesi (1959-), écrivain italien, scénariste, journaliste et architecte ; prix Strega, prix Femina étranger, prix Viareggio et prix Campiello
 Umberto Veronesi (1925-2016), chirurgien italien et personnalité politique ; prix international Roi Fayçal

Bâtiment 
 Le  palais Veronesi, bâtiment historique de Milan (Italie).